Берестовец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Берестовец — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Украина 
 Берестовец — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Берестовец — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Берестовец — село в Уманском районе Черкасской области.
 Берестовец — село в Борзнянском районе Черниговской области.